Quatre navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Pensacola, d'après la ville du même nom : 
 l', un bateau à vapeur lancé en 1859 et retiré du service en 1911 ;
 l', un bateau à vapeur allemand capturé durant la Première Guerre mondiale et utilisé comme navire de transport ;
 l', un croiseur lourd de la classe du même nom lancé en 1936 qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un Landing Ship Dock de classe Anchorage lancé en 1971 et retiré du service en 1999.

Pensacola